De twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2009 werd verreden op donderdag 16 juli 2009 over een afstand van 211,5 kilometer tussen Tonnerre en Vittel.

Caisse d'Epargne renner Rui Alberto Costa Fario verscheen niet aan de start in Tonnerre en tijdens de etappe vielen de renners Angelo Furlan van Lampre, Romain Feillu van Agritubel en Jérôme Coppel van Française des Jeux uit.

Verloop

Bergsprints

Tussensprints

Uitslag

Strijdlustigste renner

Algemeen klassement

Nevenklassementen

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement 

12
Sportevenement in Grand Est
Sport in Vosges
Vittel